Antoinette Beumer (1962-) une réalisatrice et scénariste néerlandaise.
 Dyna Beumer (1856-1933), soprano belge.
 Famke Beumer Janssen (* 1965, Amstelveen), une actrice néerlandaise.
 Jürgen Beumer (* 1948, Herne), un chanteur allemand.
 Marjolein Beumer (1966-) une scénariste et actrice néerlandaise. 
 Toos Beumer (* 1947, Koog aan de Zaan), une nageuse néerlandaise.